Орто-Келюе, Орто-Кёлюе () — топоним (тип: лимноним) в России якутского происхождения.

 Орто-Келюе — озеро, на левом берегу среднего течения р. Бэкэчи, восточнее оз. Сордонгнох, Республика Саха (Якутия), координаты 65°08’с. ш. 123°18’в. д..
 Орто-Кёлюе — озеро, севернее оз.Бёхтюе, Республика Саха (Якутия), координаты 63°17’с. ш. 123°22’в. д..

Примечания

См. также 
Орто-Кюель